Thomas Randolph kann syfta på bland andra:

* Thomas Randolph, 1:e earl av Moray (död 1332), skotsk ädling, statsman och diplomat
 Thomas Randolph, 2:e earl av Moray (1332), skotsk ädling och härförare
 Thomas Randolph (1605–1635), engelsk poet och dramatiker
 Thomas Jefferson Randolph (1792–1875), amerikansk politiker och militär
 Thomas Mann Randolph (1768–1828), amerikansk politiker